L'Autorité des marchés publics peut désigner :
 Autorité des marchés publics (Québec)
 Autorité des marchés publics (Liban)